Сочи 1986 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР.

Турнир состоялся в сентябре 1986 г.

В турнире участвовали 15 шахматистов: 10 советских (8 гроссмейстеров, 1 международный и 1 национальный мастер) и 5 иностранцев (2 гроссмейстера и 3 международных мастера).

Соревнование проходило в исключительно плотной борьбе. В итоге победу разделили сразу 3 шахматиста.

Турнирная таблица

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1986 год в шахматах
Сентябрь 1986 года
Спорт в России в 1986 году
1986 год в Краснодарском крае